Уйрапуру ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Гойас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сан-Мигел-ду-Арагуая. Население составляет 3087 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 153,472 км². Плотность населения — 2,7 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 20.487.063,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.679,84 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,662 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс